Die Abkürzung BVPA steht für:
 Bundesverband professioneller Bildanbieter  e. V., 1970 in Berlin gegründete fotografische Interessenvertretung
 Bundesvereinigung zur Privatisierung öffentlicher Aufgaben  e. V.
 British Veterinary Poultry Association
 Brush Valley Preservation Association
 Beroepsvereniging voor Public Affairs, Niederlande

BVPA